Moma puede referirse a:

 Moma, distrito de Mozambique.
 MoMA, siglas en inglés del «Museo de Arte Moderno de Nueva York».
 Moma, nombre común de una especie de pez.
 Momas, comuna de Francia.
 Moma, género de insectos lepidópteros.
 Río Moma, río de Rusia.
 Moma, idioma hablado en Célebes Central.